Alexandrowicz ist der Familienname folgender Personen:

Jerzy Alexandrowicz (1886–1970), polnischer Biologe und Histologe
Przemysław Alexandrowicz (* 1961), polnischer Politiker
Ra’anan Alexandrowicz (* 1969), israelischer Regisseur
Stefan Alexandrowicz (1904–1995), polnischer Zootechniker

Siehe auch:
 Alexandrowitsch